Le Château d'Arc peut désigner plusieurs châteaux :

 le Château d'Arc-en-Barrois, dans la Haute-Marne
 le Château d'Arc, à Arc-et-Senans